Sosnowoje ist ein russischer Orts- und Gewässername:
 Sosnowoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Waldkrug, Stadtkreis Tilsit, Ostpreußen)
 Sosnowoje (Burjatien), See in der Republik Burjatien
 Sosnowoje (Chakassien), See in der Republik Chakassien